Le nom de Massif central peut désigner :

 Le Massif central, massif montagneux du sud de la France métropolitaine ;
 Le Massif central, massif montagneux du centre du Sri Lanka ;
 Le Massif central iranien
 Le Massif central guyanais, relief granitique situé à l'ouest de la Guyane ;
 la chèvre du Massif central, race caprine originaire du centre de la France ;
 Massif Central (quelquefois désigné Massif Central Patrimoine), un magazine trimestriel du groupe de presse Centre France sur le Massif central.